Naissoo är ett estniskt efternamn, som burits av bland andra:

 Tõnu Naissoo (född 1951), estnisk kompositör och jazzpianist
 Uno Naissoo (1928–1980), estnisk kompositör och jazzpianist

Estniska efternamn